C (латиница), С (кириллица)
 С — буква кириллических алфавитов.
 C — третья буква латинского алфавита.
С — устаревшая форма греческой буквы сигма (Σ).htsfc

Лингвистика 
 c — предлог (часть речи).
 င — буква бирманского алфавита.
 -с — старорусский вокативный уважительный именной суффикс при обращении во втором лице, ед. ч. ()

Информатика и программирование 
 C (Си) — язык программирования.
 C# (C Sharp, Си-Шарп) — язык программирования.
 C++ — язык программирования.
 C — 16-ричное представление числа 12 (а также представление числа 12 в 13-ричной системе счисления или в любой другой системе счисления с основанием, большим числа 12).
 C: («диск C:») — наиболее частоупотребляемое  в ПК с ОС семейств DOS и Windows, а также OS/2; «диск по умолчанию»; стартовое имя в IDE-нумерации разделов.

Физика 
 c — скорость света, фундаментальная физическая константа.
 c — удельная теплоёмкость, теплоёмкость единичной массы вещества.
 с. — секунда, единица изменения времени.
 C — электрическая ёмкость, мера способности проводника накапливать электрический заряд.
 °C — градус Цельсия, единица измерения температуры.

Химия и биология 
 Углерод — химический элемент, обозначается как C.
 Витамин C — аскорбиновая кислота.
 C — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы C (мтДНК) и гаплогруппы C (Y-ДНК).
 C — химическая формула алмаза, графита и фуллерена.

Искусство 
 C — в музыке обозначение ноты «до» либо тональности или аккорда до мажор.
 C — в музыке размер такта, эквивалентен 4/4.

Железнодорожная техника 
 Паровоз С
 Паровоз Св
 Паровоз Су
 Электровозы:
 С
 Си
 Сс
 Электросекция С
 C — маршрут нью-йоркского метро.

Математика 
  — обозначение множества комплексных чисел.
  — биномиальный коэффициент (C («цэ») из n по k).
  — число Каталана.
  — связный 2-регулярный граф.
 С — длина окружности в геометрии.

Другие области 
 C — число 100 римскими цифрами.
 © — Знак охраны авторского права.
 C — типоразмер батареек и аккумуляторов длиной 50 мм и диаметром 26,2 мм.
 C — аниме-сериал 2011 года.
 C — дюймовый формат видеозаписи.
 С — тип советских подводных лодок.
 С — форматы конвертов для листов серии А.
 В трёхфазном токе и трёхфазном электроснабжении:
 C («цэ») — одна из трёх фаз (A, B, C — а, бэ, цэ) (фазовых проводов или контактов) при трёхфазном электроснабжении.
 C1, C2, C3 (Цэ-1, Цэ-2, Цэ-3) — вариант обозначения фаз в трёхфазном токе (вместо A, B, C).